Alfred Copin (1853-1933), connu aussi sous le pseudonyme d'Henry Lyonnet, écrivain français ;
Christian Copin (1955-2012), footballeur français ;
Noël Copin (1929-2007), journaliste français ;
Paul Copin-Albancelli (1851-1939), journaliste français.

Voir aussi